Жан-Пьер Боккардо (; ) — французский легкоатлет, специалист по бегу на короткие дистанции. Выступал за сборную Франции по лёгкой атлетике в 1960-х годах, победитель и призёр Средиземноморских игр, трёхкратный чемпион Франции, рекордсмен страны, участник двух летних Олимпийских игр.

Биография 
Жан-Пьер Боккардо родился 16 марта 1942 года в коммуне Эспераза департамента Од, Франция.

Занимался бегом в Каркасоне и Тулузе в местных одноимённых легкоатлетических клубах.

Впервые заявил о себе на взрослом международном уровне в сезоне 1962 года, когда вошёл в основной состав французской национальной сборной и выступил на чемпионате Европы в Белграде, где в зачёте эстафеты 4 × 400 метров стал шестым.

В 1963 году побывал на Средиземноморских играх в Неаполе, откуда привёз награды золотого и бронзового достоинства, выигранные в эстафете 4 × 400 метров и в индивидуальном беге на 400 метров соответственно.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1964 года в Токио. В программе индивидуального бега на 400 метров остановился на стадии полуфиналов, тогда как в эстафете 4 × 400 метров в финале показал восьмой результат.

После токийской Олимпиады Боккардо остался в легкоатлетической команде Франции на ещё один олимпийский цикл и продолжил принимать участие в крупнейших международных стартах. Так, в 1966 году он стартовал на чемпионате Европы в Будапеште: дошёл до полуфинала в индивидуальном беге на 400 метров и с национальным рекордом (3:05,7) стал четвёртым в эстафете 4 × 400 метров.

Находясь в числе лидеров французской национальной сборной, благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры 1968 года в Мехико. На сей раз стартовал исключительно в эстафете 4 × 400 метров, вместе со своими соотечественниками вышел в финал и занял итоговое восьмое место.

В течение своей спортивной карьеры Жан-Пьер Боккардо в общей сложности три раза становился чемпионом Франции в беге на 400 метров (1963, 1964, 1966), 30 раз проходил отбор в национальную сборную страны для участия в международных соревнованиях.

Умер 29 января 2019 года в возрасте 76 лет.

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции Франции
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1964 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1968 года
Чемпионы Франции по лёгкой атлетике